Девятья́ров, Михаи́л:
 Девятьяров, Михаил Михайлович (род. 1985) — российский лыжник.
 Девятьяров, Михаил Талгатович (род. 1959) — советский и российский лыжник.